Bene Ferenc (1730–1777) jezsuita rendi tanító
Bene Ferenc (1775–1858) orvos
Bene Ferenc (1803–1881) orvos
Bene Ferenc (1944–2006) olimpiai bajnok labdarúgó
Bene Ferenc (1978) labdarúgóedző